Estadio Nacional désigne notamment :
 Estadio Nacional de Chile, un complexe sportif situé à Santiago du Chili
 Estadio Nacional, une station de métro à proximité du stade
 Estadio Nacional de Panamá
 Estadio Nacional au Pérou
 Estádio Nacional do Jamor au Portugal

Voir aussi